El Tigre – miasto w Wenezueli
 El Tigre – wyspa Hondurasu